Andrew!!! — студийный альбом американского джазового пианиста Эндрю Хилла, записанный для лейбла Blue Note Records в 1964 году. Он был впервые выпущен в апреле 1968 года и впоследствии переиздан на CD с двумя альтернативными дублями.

Список композиций 
Все композиции написаны Эндрю Хиллом
 «The Griots»  — 6:04
 «Black Monday»  — 8:55
 «Duplicity»  — 6:11
 «Le Serpent Qui Danse»  — 6:55
 «No Doubt»  — 4:23
 «Symmetry»  — 7:08
 «The Griots»  [alternate] — 5:06
 «Symmetry»  [alternate] — 6:31

Участники записи 
 Эндрю Хилл — пианино
  — тенор-саксофон
  — вибрафон
 Ричард Дэвис — контрабас
  — ударные

Примечания 

Альбомы 1968 года
Альбомы Эндрю Хилла
Альбомы Blue Note Records
Пост-боп-альбомы
Альбомы авангардного джаза
Альбомы, записанные на Van Gelder Studio